P225 steht für:
 SIG Sauer P225, deutsche Pistole
 HMS Simoom (P225), britisches U-Boot